The Story So Far (album)
 The Story So Far (singel)